Luís Pinto-Coelho pode-se referir a:

 Luís da Camara Pinto Coelho (1912-1995) - professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que foi embaixador de Portugal em Madrid;
 Luís Pinto-Coelho (1942-2001) - pintor e famoso retratista português que viveu em Madrid;
 Luis Pinto-Coelho (n. 1959) - cartunista português, conhecido pelas suas bandas desenhadas sobre motos.

Desambiguação